Ежи Жулавский  () (14 июля 1874 — 9 августа 1915) — польский писатель, поэт и драматург, один из основоположников польской научно-фантастической литературы.

Биография 
Ежи Жулавский родился в Польше в городке Липовец возле Жешува. В детстве жил в городе Лиманова, начал учиться в гимназии в городе Бохня, окончил учёбу в гимназии в Кракове.

В 1892 году поступил в технический университет Цюриха, а с 1895 года по 1898 год учился на кафедре философии в Берне. По окончании обучения ему была присвоена степень доктора философии. По возвращении в Польшу преподавал в школах Малопольского воеводства и Кракова.

C 1910 года много путешествовал, пока не поселился в Закопане. Там он стал добровольцем в спасательной службе Татр. С началом Первой мировой войны пошёл добровольцем на фронт. Был редактором журнала «К оружию». Скончался в госпитале в Дембице от брюшного тифа.

Дядя польского писателя Мирослава Жулавского и двоюродный дед режиссера Анджея Жулавского.

Творчество 
Первые декадентские поэтические произведения Ежи Жулавского были опубликованы в 1895 году. В настоящее время они практически позабыты, хотя в то время пользовались популярностью. Более всего он стал известен своей фантастической «Лунной трилогией» — «На серебряной планете» («Na Śrebrnym Głobie», 1901), «Победитель» («Zwycięzca», 1908), «Старая Земля» («Stara Ziemia», 1910), которая оказала влияние на развитие польской НФ-литературы. По мотивам трилогии режиссёром Анджеем Жулавским был снят фильм «На серебряной планете».

Библиография

Лунная трилогия 
 На серебряной планете (1903) (экранизирована двоюродным внуком автора)
 Победитель (1910)
 Старая Земля (1911)

Сборники 
 Рассказы в прозе (1902)
 Сказка о счастливом человеке (1910)
 Искушение Сатаны (1910)

Поэтические сборники 
 На струнах души (1895)
 Интермеццо (1897)
 Стансы о песни (1897)
 Стихи (1900)
 Из невольнического дома (1902)

Сборники эссе 
 Пролегомена (1902)
 Литературные зарисовки (1913)
 Перед зеркалом истины (1914)
 Мёртвые города (1918)

Драматургия 
 Диктатор (1903)
 Миртовый венок (1903)
 Эрот и Психея (1904)
 Ijola (1905)
 Играю Сценический триптих (1906)
 Donna Aluica (1906)
 Ценой слёз (1909)
 Конец Мессии (1911)
 Город Солнца (1911)

Научно-популярные 
 Бенедикт Спиноза. Человек и труд

Память 
 В 2008 году была учреждена литературная премия имени Ежи Жулавского для поощрения польских авторов научной фантастики.

Примечания

Ссылки 
 http://www.fantlab.ru/work53917 
 Биография Жулавского (Kultura polska)
 Биография Жулавского (Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej)

Персоналии по алфавиту
Писатели-фантасты Польши
Польские писатели
Писатели Польши XIX века
Писатели Польши XX века
Поэты Польши
Поэты Польши XIX века
Поэты Польши XX века
Драматурги Польши
Польские драматурги XIX века
Польские драматурги XX века
Родившиеся в 1874 году
Родившиеся 14 июля
Умершие в 1915 году
Умершие 9 августа
Умершие от брюшного тифа
Умершие в Дембице
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Доктора философии